Les Mots de Brassens est une étude sur le vocabulaire du chanteur Georges Brassens écrite par Loïc Rochard.

Introduction 
Les Mots de Brassens, petit dictionnaire d'un orfèvre du langage, précise en sous-titre Loïc Rochard. On retrouve à travers les mots et les expressions que Brassens utilise et qu'il fait revivre, tout ce qui fait la substance de son univers.

Présentation et synthèse 
Se plonger dans les chansons de Georges Brassens permet d'y faire d'étonnantes trouvailles et découvertes. Des mots qu'on n'emploie plus guère maintenant, des bigots, des loustics, des jean-foutre, des jobards, des fesse-mathieu, des maritornes, des engeances, des foutriquets, des grimauds, des succubes, des sycophantes, des pendards, des harengères, des folliculaires, des grisons, des cousettes, ou des ribauds : tout un monde de mots et d'univers qui font la spécificité de Brassens et de son style autant que sa façon de chanter.

Les synonymes sont un peu sa spécialité et il n'a pas de mots de trop pour désigner les flics, lui l'anarchiste impénitent : les argousins, les cognes, les 'chaussettes à clou', les pandores, les sbires... ses mots témoignent de la variété de son vocabulaire qui peut aussi bien faire appel au langage commun qu'au langage recherché... voire être tiré de l'argot.

Loïc Rochard nous donne là un catalogue à la Brassens avec toute sa succulence : mots délaissés ou peu usités, tournures argotiques ou populaires, jurons ou adages, vocables familiers ou expressions suggestives...

Notes et références

Annexes 
 Hervé Bréal, Brassens de A à Z, éd. Albin Michel, 2001 .
 Jean-Louis Garitte, Le dictionnaire Brassens, Éditions de l'Opportun, 2011

Bibliographie 
 Loïc Rochard, Brassens par Brassens – Prologue de René Fallet, Le Cherche midi, coll. « Autoportraits imprévus », 2005 .
 Agnès Tytgat, L'univers symbolique de Georges Brassens, Éditeur Carpentier Didier Eds, , 112 pages,

Liens externes 
 Site officiel consacré à Georges Brassens 

Essai français paru en 2009
Livre sur Georges Brassens